A Supercopa Europeia de 1990 foi disputada entre A.C. Milan e U.C. Sampdoria. O resultado da partida foi de 3-1.

Detalhes

1ª mão

2ª mão

1990
Partidas da Associazione Calcio Milan
Partidas da U.C. Sampdoria